Ravenictis (Равениктис — „равенскрагска ласица”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoramorpha, који је у периоду раног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Ravenictis krausei је била мали копнени сваштојед налик на данашње куне и мунгосе. Зуби врсте Ravenictis krausei по својој грађи су личили зубима врста из изумрле породице Viverravidae.

Систематика

Историја класификације 
Од како је први пут описан, тачан положај рода Ravenictis је био непознат. Једно вријеме, овај род је био уврштаван унутар изумрлог реда Cimolesta, но у каснијим истраживањима је овај род препознат као примитивни представник кладуса Carnivoramorpha.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ravenictis.

Временска распрострањенст рода Ravenictis унутар кладуса Carnivoramorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha

Референце

Спољашње везе 

 Animal Skulls Identification

†
Изумрли сисари Северне Америке